Джамалпур:
 Джамалпур — город и муниципалитет на севере Бангладеш, административный центр одноимённого округа и подокруга Джамалпур-Садар.
 Джамалпур — округ на севере Бангладеш, в области Маймансингх.
 Джамалпур — город в округе Мунгер индийского штата Бихар.

См. также 
 Джамалпур-Садар